USS Huron je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Huron (1861) 
 USS Huron (1875) 
 USS Huron (1917) 
 USS Huron (CA-9) 
 USS Huron (PF-19)

Huron